Tommy Boy Entertainment – wytwórnia płytowa
 Tomcio Grubasek (ang. Tommy Boy) – komedia z 1995 roku w reżyserii Petera Segala.